Gottlob Schulze ist der Name folgender Personen:

* Gottlob Ernst Schulze (1761–1833), deutscher Philosoph
 Gottlob Leberecht Schulze (1779–1856), deutscher Theologe, Pfarrer und Pädagoge